Владимир Сергеевич Лихачёв: Лихачёв, Владимир Сергеевич (1849—1910) — русский поэт, драматург и переводчик.
 Лихачёв, Владимир Сергеевич (род. 1947) — советский пловец в ластах, мастер спорта международного класса.